Linola steht für:

 Linola, anderer Name für Scruopolo, italienische Insel
 Linola, Marke für Cremes der Dr. Wolff-Gruppe